Castelnovesi – abitanti di Castelnovo Bariano
Castelnovesi – abitanti di Castelnovo di Sotto
Castelnovesi – abitanti di Castelnovo ne' Monti
Castelnovesi – abitanti di Castelnuovo (Asola)
Castelnovesi – abitanti di Castelnuovo (Assisi)
Castelnovesi – abitanti di Castelnuovo (Auditore)
Castelnovesi – abitanti di Castelnuovo (Avezzano)
Castelnovesi – abitanti di Castelnuovo (San Pio delle Camere)
Castelnovesi – abitanti di Castelnuovo Belbo
Castelnovesi – abitanti di Castelnuovo Bocca d'Adda
Castelnovesi – abitanti di Castelnuovo Bormida
Castelnovesi – abitanti di Castelnuovo Don Bosco
Castelnovesi – abitanti di Castelnuovo Magra
Castelnovesi – abitanti di Castelnuovo Parano
Castelnovesi – abitanti di Castelnuovo Rangone
Castelnovesi – abitanti di Castelnuovo Scrivia
Castelnovesi – abitanti di Castelnuovo del Garda
Castelnovesi – abitanti di Castelnuovo dell'Abate
Castelnovesi – abitanti di Castelnuovo della Daunia
Castelnovesi – abitanti di Castelnuovo di Ceva
Castelnovesi – abitanti di Castelnuovo di Farfa
Castelnovesi – abitanti di Castelnuovo di Garfagnana
Castelnovesi – abitanti di Castelnuovo di Porto
Castelnovesi – abitanti di Castelnuovo di Val di Cecina